Андезин (, ) — минерал из группы плагиоклазов.

Минерал был найден и описан в 1841 году в руднике в департаменте Чоко в Колумбии. Название происходит от гор Анды в Южной Америке, связано с его обилием в андезитовых лавах в этих горах.

Свойства 
Член изоморфного ряда NaAlSi3O8 (альбит) — CaAl2Si2O8 (анортит), содержит 30—50 % анортитовой молекулы.

Цвет белый, сероватый, блеск стеклянный, излом неровный. Андезин в основном встречается в виде зернистых агрегатов и очень редко образует кристаллы столбчатой, толстотаблитчатой формы.

Плавится с трудом. В кислотах трудно растворим.

Происхождение 
Андезин является породообразующим минералом для многих интрузивных и эффузивных горных пород, но наиболее характерен для диоритов, андезитов, сиенитов и дацитов. Часто встречается совместно с кварцем, калиевым полевым шпатом, биотитом, роговой обманкой и магнетитом.

Андезин в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона 

В начале XX века, в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», этот минерал описывался следующим образом:

Месторождения 

Помимо Анд часто встречается во Франции, Италии, Германии, Японии, Финляндии, Чехии, России, США, Гренландии, ЮАР, в Криворожском железорудном бассейне.

Применение 
Используют для изготовления кислотоупорных керамических изделий. Мерцающие из-за включения чешуек гематита образцы (иногда с золотистым отливом — «солнечный камень») считаются полудрагоценными камнями. Ценится коллекционерами. Имеет значение для научных исследований при определении условий и степени метаморфизма горных пород.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Андезин в каталоге минералов.
 Андезин на сайте Webmineral

Минералы по алфавиту
Минералы алюминия
Минералы натрия
Минералы кальция
Силикаты (минералы)
Соединения кальция по алфавиту
Кристаллы триклинной сингонии